Det fjärde Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls år 1952. Alla matcher spelades i Moskva från 6 januari till 23 januari 1952. Vinnare blev Dynamo Moskva.

Mästerskapet avgjordes i en serie där de åtta lagen mötte varandra en gång. I undergruppen som spelades i Samara mellan 6 och 22 januari 1952 gick de två bästa lagen upp till mästerskapsgruppen.

Mästerskapsserien

Undergruppen

1952 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1951/1952